

Geografia 
 Andropov – denominazione della città russa di Rybinsk dal 1984 al 1989

Persone 
 Jurij Vladimirovič Andropov – politico sovietico